

31 января 

 Адедойин, Адегбойеджа Фоларанми (91) — нигерийский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр в Лондоне .
 Андрыч, Нина (101) — польская актриса и поэтесса .
 Баранкина, Мария Евгеньевна (45) — российская журналистка, продюсер, пианистка и концертмейстер, генеральный директор Российской гильдии пианистов-концертмейстеров (2003—2014); грипп .
 Буш, Гунди (78) — немецкая фигуристка и тренер, чемпионка мира и Европы (1954) .
 Гунба, Михаил Михайлович (88) — советский и абхазский историк, археолог, этнограф .
 Джонс, Кристофер (72) — американский актёр («Дочь Райана») .
 Ивашкин, Александр Васильевич (65) — советский и российский виолончелист, дирижёр, музыковед, доктор искусствоведения, профессор .
 Олефиренко, Владимир Васильевич (88) — поэт, участник Великой Отечественной войны.
 Фесмайр, Фрэнсис (54) — американский врач, лауреат Шнобелевской премии по медицине (2006) .
 Фидлер, Иржи (78) — чешский историк, директор Еврейского музея в Праге; убийство (обнаружен в этот день, точная дата неизвестна) .
 Хаджи Хусейн, Абдираззак (89) — сомалийский политик, премьер-министр Сомали (1964—1967) .
 Чернуха, Валентина Григорьевна (83) — советский и российский историк, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук .
 Янчо, Миклош (92) — венгерский кинорежиссёр и сценарист .

30 января 

 Бабиле, Жан (90) — французский балетмейстер, хореограф и танцовщик .
 Бондаренко, Игорь Михайлович (86) — советский и российский писатель, общественный деятель, создатель и руководитель издательства «Мапрекон» (1991—1998) .
 Дауни, Даниэль (33) — американская гольфистка .
 Корнилий (Пасичный) (86) — епископ Торонто Украинской грекокатолической церкви (1998—2003) .
 Мирзоев, Темури Сулейманович (56) — российский криминальный авторитет, племянник криминального авторитета Аслана Усояна 
 Похожаев, Станислав Иванович (78) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН (1991); член-корреспондент АН СССР с 1984 .
 Ранкин, Артур (89) — американский режиссёр и продюсер («Полёт драконов»)  .
 Фомин, Владимир Кузьмич (75) — советский и российский журналист, генеральный директор объединённой редакции издательского дома «Крестьянин», лауреат премии Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации (2007), народный депутат России (1990—1993) .

29 января 
 Афанасьев, Вадим Анатольевич (71) — художественный руководитель Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева (1974—1999), заслуженный артист РСФСР .
 Миллон, Теодор (85) — американский психолог, крупный исследователь и теоретик в области личностных расстройств .
 Норкус, Витаутас (92) — литовский баскетболист, чемпион Европы (1939) .
 Тарба, Нелли Золотинсковна (79) — абхазская поэтесса, лауреат Государственной премии им. Д. И. Гулиа, заслуженный работник культуры .

28 января 

 Грушевой, Геннадий Владимирович (63) — белорусский политик и общественный деятель, руководитель фонда «Детям Чернобыля» (1989—2014), депутат Верховного Совета БССР XII (1990—1995) и XIII (1996) созывов, доктор философских наук, профессор .
 Обейд, Хорхе (66) — аргентинский политик, губернатор провинции Санта-Фе (1995—1999, 2003—2007) .
 Пиньяр, Блас (95) — испанский публицист, журналист и политический деятель крайне правого толка .
 Соареш Карнейру, Антониу (86) — начальник Генерального штаба вооружённых сил Португалии (1985—1995), кандидат на пост президента (1980) .
 Шерак, Том (68) — американский кинопродюсер, президент Академии кинематографических искусств и наук (2009—2012) .

27 января 

 Бандо, Масако (55) — японская писательница, лауреат Премии имени Сандзюго Наоки (1996) .
 Бондарь, Григорий Васильевич (81) — генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра, заведующий кафедрой Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького, Герой Украины (2002) .
 Казымов, Махаббат (60) — азербайджанский певец, исполнитель народных песен и мугамов, заслуженный артист Азербайджана .
 Мощелков, Олег Михайлович (36) — российский оператор-постановщик и актёр («Закрытая школа») .
 Нагаи, Итиро (82) — японский сэйю .
 Новак, Лидия Андреевна (90) — историк-краевед, музейный работник.
 Новакович, Властимир (88) — сербский учёный в области механизации сельского хозяйства, иностранный член РАСХН (1993) .
 Сигер, Пит (94) — американский фолк-певец, общественный активист .
 Слим, Карл (51) — управляющий директор индийской компании по производству автомобилей Tata Motors Ltd (2012—2014); несчастный случай .
 Цапник, Юрий Викторинович (68) — актёр Челябинского академического театра драмы им. Н. Ю. Орлова, заслуженный артист РСФСР (1985), народный артист России (1997), отец актёра Яна Цапника .

26 января 

 Багринцев, Николай Васильевич (76) — советский рабочий, бывший бригадир трубогибщиков севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, Герой Социалистического Труда (1977) .
 Брюли-Буабре, Фредерик (90) — ивуарийский художник .
 Вейль, Раймон (87) — швейцарский бизнесмен, основатель компании по производству часов Raymond Weil .
 Гола, Том (81) — американский баскетболист, игрок клубов «Филадельфия Уорриорз» (1955—1962) и «Нью-Йорк Никс» (1962—1966) .
 Имреков, Олег Евгеньевич (51) — советский и российский футболист («Ротор», «Черноморец» Одесса, «Спартак» Москва) .
 Лайко, Максим Михайлович (38) — российский трэш-гитарист, участник групп «Коррозия металла» (1997—2011), «Д.И.В.» (2012—2014), «Коловрат» .
 Мейсон, Марджери (100) — английская актриса и театральный режиссёр .
 Пачеко, Хосе Эмилио (74) — мексиканский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, сценарист .
 Храмов, Алексей Никитич (85) — заведующий отделом палеомагнитных реконструкций Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института Роскомнедр, доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (2000), заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Штыров, Анатолий Тихонович (84) — советский подводник, контр-адмирал, поэт, отец экс-президента Якутии Вячеслава Штырова .

25 января 

 Дойл, Артур (69) — американский джазовый музыкант .
 Киваев, Анатолий Александрович (84) — советский и российский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, академик РАЕН .
 Наместников, Михаил Михайлович (52) — российский саратовский правозащитник, эксперт всероссийского движения «За права человека», бывший руководитель саратовского отделения партии «Яблоко» .
 Поремба, Богдан (79) — польский режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист, публицист, политик  .
 Сакс, Дьюла (62) — венгерский шахматист, гроссмейстер .
 Сальданьо, Эмануэль (28) — аргентинский велосипедист; автомобильная катастрофа .

24 января 

 Алони, Шуламит (85) — израильский политик, министр образования (1992—1993), министр науки и технологий (1993—1996), лидер партии «Мерец» .
 Бадамшин, Игорь Гайниахметович (47) — советский и российский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта (1993) в эстафетной гонке 4×10 км; остановка сердца .
 Брускова, Елена Сергеевна (87) — основатель и первый президент Детских деревень-SOS в России .
 Махфудз, Сахал (76) — индонезийский религиозный деятель, духовный лидер Нахдатул Улама .
 Окслейд, Бойд (70) — австралийский писатель и сценарист («Смерть в Брунсвике»); рак .
 Пинеда Понсе, Рафаэль (83) — президент Национального конгресса Гондураса (1998—2002) .
 Трушин, Александр Иванович (66) — советский и российский журналист-международник (ИТАР-ТАСС), специалист по Латинской Америке .
 Уткин, Алексей Фёдорович (86) — советский и российский учёный, конструктор ракетных комплексов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Лауреат Ленинской премии (1976) и Государственной премии СССР (1980) .
 Фонсека, Агиналду Бриту (91) — поэт Кабо-Верде, писал на португальском языке .

23 января 

 Варади, Бела (60) — венгерский футболист («Вашаш»), участник чемпионата мира (1978) .
 Власова, Элеонора Евгеньевна (82) — советская и российская балерина и педагог, народная артистка РСФСР (1970) .
 Габль, Франц (93) — австрийский горнолыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) в скоростном спуске .
 Зайцев, Борис Петрович (86) — советский и украинский историк, специалист в области специальных исторических дисциплин, один из основателей эмблематики на Украине .
 Израэль, Юрий Антониевич (83) — советский и российский метеоролог, советник по науке президента России Владимира Путина, академик РАН (1994) .
  (57) — командующий авиацией сухопутных войск Италии, генерал авиации; авиакатастрофа .
 Марович, Урош (68) — югославский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Назирова, Эльмира Мирза Рза кызы (85) — советский и азербайджанский композитор, педагог, последние годы жизни проживала в Израиле, мать композитора Эльмара Феля .
 Онгарсынова, Фариза Онгарсыновна (74) — советская и казахская поэтесса, народный писатель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии КазССР (1979), депутат Мажилиса парламента Казахстана I и II созывов (1996—2004) .
 Ортолани, Риц (87) — итальянский композитор .
 Песман, Ян (82) — нидерландский конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Велли (1960) на дистанции 5000 метров .
 Феррари, Виолетта (83) — венгерская актриса .

22 января 

 Авалос, Луис (67) — американский актёр кубинского происхождения («Коломбо», «Крутой Уокер», «Скорая помощь»)   .
  (81) — финский детский психолог, первый профессор детской психиатрии Хельсинкского университета .
 Бертельман, Фред (88) — немецкий актёр .
 Дегель, Франсуа (81) — французский певец, призёр конкурсов песни «Евровидение» (1960, 1962) .
 Джурович, Васо Миланович (91) — российский учёный-животновод черногорского происхождения, впервые одомашнивший лося, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации .
 Езерский, Дмитрий Сергеевич (96) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Кабаиро, Джон (90) — премьер-министр Королевства Анколе (1962—1963)  .
 Карпович, Олег Иванович (58) — солист балета Омского государственного музыкального театра (1984—2009), педагог, заслуженный артист России .
 Малков, Пётр Лукич (89) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР .
 Марусев, Иван Тимофеевич (77) — бывший капитан теплохода «Антон Чехов», Герой Социалистического Труда (1974) .
 Маццакурати, Карло (57) — итальянский режиссёр, лауреат Венецианского кинофестиваля (1994) .
 Минеев, Александр Анатольевич (49) — российский предприниматель, мультимиллионер, основатель первого в России супермаркета электроники; убит .
 Нигоян, Сергей Гагикович (20) — один из участников Евромайдана, Герой Украины (2014); убит .
 Рао, Аккинени Нагешвара (90) — индийский актёр, снявшийся в более чем 100 фильмах .
 Чершинцев, Александр Григорьевич (69) — российский политик, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ II и III созывов (1997—2003) от Магнитогорска .

21 января 
 Барраль, Гастон (43) — аргентинский актёр, певец и композитор .
 Волдум, Роар (81) — норвежский пловец и ватерполист, участник летних Олимпийских игр в Хельсинки  .
 Грабкин, Леонид Гаврилович (75) — советский эвенкийский оленевод, полный кавалер ордена Трудовой Славы .
 Майбёрг, Натали (73) — южноафриканская пловчиха, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Славков, Георгий (55) — болгарский футболист, нападающий, обладатель «Золотой бутсы» (1981) .

20 января 

 Аббадо, Клаудио (80) — итальянский музыкальный деятель, оперный и симфонический дирижёр, пожизненный сенатор (2013—2014) .
 Абела, Уистин (80) — мальтийский политик, заместитель премьер-министра (1981—1983), министр финансов (1983—1987) .
 Джекс, Джеймс (66) — американский продюсер, создававший высокобюджетные фильмы .
 Кица, Лениан Петрович (86) — советский политический деятель, первый заместитель Председателя Совета Министров Карельской АССР, руководитель Госплана Карельской АССР .
 Континелло, Убальдо (72) — итальянский композитор .
 Ломинадзе, Джумбер Георгиевич (83) — советский и грузинский астрофизик, академик Грузинской Академии наук .
 Лоханский, Геннадий Константинович (56) — заслуженный тренер России по дзюдо .
 Марков, Эдуард Владимирович (42) — российский журналист, радио- и телеведущий федеральных СМИ («Маяк», «Мир»); самоубийство .
 Ованнисян, Армен Левонович (19) — военнослужащий Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, младший сержант; погиб в бою  .
 Тиньков, Юрий Васильевич (76) — советский и российский борец вольного стиля и тренер, многократный призёр чемпионатов СССР, главный тренер сборной команды Ленинграда по вольной борьбе .
 Тринкунас, Йонас (74) — литовский этнолог и фольклорист, создавший неоязыческую общину Ромуву .
 Урсу, Алексей Сергеевич (33) — российский журналист и телеведущий, призёр всероссийского конкурса «Культура в эфире»; опухоль мозга .
 Шогуломов, Рустам Шомуродович (80) — председатель Государственного комитета по печати Республики Узбекистан (1996—2002), директор издательства «Узбекистан» (2005—2014) .

19 января 

 Алон, Азария (95) — писатель, ведущий радиопрограммы о природе Израиля, основатель Израильского общества охраны природы. Лауреат государственной премии Израиля (1980, 2012) .
 Гахраманлы, Аслан (74) — азербайджанский писатель, драматург, кандидат физико-математических наук, киносценарист (Ищу тебя, Прости, Тебя не знают). 
 Иоахимовский, Михал (63) — польский легкоатлет, двукратный чемпион Европы в закрытых помещениях по тройному прыжку (1974, 1975) .
 Карвялис, Наглис Римгаудасович (53) — литовский художник кино .
 Клементьев, Сергей Анатольевич (59) — российский предприниматель, общественный деятель .
 Микеревич, Мирослав (48 или 49) — сербский спортсмен и военный; опухоль мозга .
 Патрикеев, Вячеслав Николаевич (66) — российский сахалинский сейсмолог, кандидат геолого-минералогических наук. Автор более 150 научных работ, в том числе 7 монографий .
 Уильямс, Берт (93) — английский футболист, вратарь «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Англии, чемпион Англии сезона 1953—1954 годов .
 Чатавэй, Кристофер (82) — британский спортсмен и политик, серебряный призёр чемпионата Европы в беге на 5000 метров (1954), мировой рекордсмен на этой дистанции, депутат Парламента Великобритании (1959—1966, 1969—1974) .
 Яневская, Светлана Васильевна (72) — заведующая музейным отделом Омского академического театра драмы, лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. народного артиста России Ножери Чонишвили, заслуженный работник культуры .

18 января 

 Бегунов, Юрий Константинович (81) — советский и российский филолог, славист, конспиролог  .
 Вайнштейн, Борис Гаврилович (59) — экс-президент футбольного клуба «Томь» (Томск) .
 Вермейен, Франс (70) — бельгийский футболист («Льерс», «Антверпен») .
 Гребень, Юрий Григорьевич (72) — актёр Омского государственного драматического театра «Галёрка» (1996—2014), народный артист России (2003) .
 Дойнов, Дойно (84) — болгарский учёный-историк, председатель общеболгарского комитета имени Васила Левского, профессор .
 Думор, Комла (41) — ганский журналист, радио и телеведущий BBC .
 Кайкл, Милан (63) — чехословацкий хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1976 в Инсбруке .
 Лесневский, Станислав Стефанович (83) — советский и российский литературный критик, литературовед. Генеральный директор издательства «Прогресс-Плеяда» (1999—2014), один из основателей музея-заповедника А. А. Блока в Шахматове .
 Маршалл, Сара (80) — британская актриса .
 Фредериксен, Деннис (62) — американский рок-музыкант, вокалист групп «LeRoux» и «Toto»  .
 Элин, Леонид Ефимович (75) — советский и российский тележурналист, ведущий программы «Время», лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Союза журналистов СССР (1973, 1985) .

17 января 

 Аро Олива, Надя (97) — мексиканская актриса французского происхождения («Ангел-истребитель», «Ничья любовь»)  .
 Брелья, Сальвадор (78) — парагвайский футболист («Серро Портеньо») .
 Колоденков, Пётр Васильевич (55) — советский и российский актёр, заслуженный артист Республики Коми .
 Линн Хенсли, Кассандра (34) — американская топ-модель; передозировка наркотиков (о смерти стало известно в этот день) .
 Пономарёв, Александр Александрович (92) — советский рабочий-фрезеровщик; участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Райхман, Валерий Соломонович (73) — советский и российский актёр, артист Ростовского академического театра драмы им. М. Горького .
 Сен, Сучитра (82) — индийская актриса .
 Ханссон, Хольгер (86) — шведский футболист и тренер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Шполянская, Алла Юрьевна (75) — советский и российский театральный деятель; заведующая литературной частью МХТ им. А. П. Чехова (1994—2014) .

16 января 

 Джонсон, Расселл (89) — американский актёр кино и телевидения, лётчик-герой Второй мировой войны .
 Дуччини, Рут (95) — американская актриса («Волшебник страны Оз») .
 Краснова, Зоя Игнатьевна (75) — советская рабочая, аппаратчица Салаватского нефтехимического комбината; Герой Социалистического Труда (1975) .
 Лукашов, Анатолий Иванович (77) — советский государственный деятель; заместитель министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1980—1983), заместитель председателя Госплана СССР (1983—1991); вице-президент компании «Сибур» .
 Мэдден, Дэйв (82) — американский актёр .
 Онода, Хиро (91) — японский военный деятель, партизан; отказывался верить в окончание Второй мировой войны и сдался филиппинским властям только в 1974 году .

15 января 

 Горохова, Елена Константиновна (80) — советский и российский художник-живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников .
 Гусаков, Дмитрий Вячеславович (42) — депутат Государственной Думы РФ IV созыва (2003—2007) от ЛДПР .
 Добсон, Джон (98) — американский астроном-любитель .
 Ллойд-Пак, Роджер (69) — английский актёр; рак поджелудочной железы .
 Матвеев, Геннадий Михайлович (76) — советский футболист и тренер, игрок клубов «Ростсельмаш» (1957—1959), СКА Ростов-на-Дону (1959—1968), серебряный призёр чемпионата СССР .
 Сулейман, Хосе (82) — президент Всемирного боксёрского совета (WBC) (1975—2014) .

14 января 

 Арсак, Жак (84) — французский компьютерный учёный, член Академии наук Института Франции, создатель языка описания алгоритмов EXEL .
 Ибрагимов, Сафьян Шарифзянович (87) — советский татарский композитор и актёр, заслуженный работник культуры Республики Татарстан .
 Иммерман, Кира Львовна (89) — советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор .
 Карлов, Николай Васильевич (84) — советский и российский учёный-физик, ректор Московского физико-технического института (1987—1997), член-корреспондент РАН .
 Патерсон, Эрик (84) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр 1952 в Осло .
 Перлин, Бернард (95) — американский художник .
 Тести, Флавио (91) — итальянский композитор, музыковед .
 Утеев, Сайлау Габбасович (74 или 77) — советский и казахстанский политик, депутат Верховного Совета Казахской ССР XII созыва  .
 Фусу, Дмитрий Васильевич (75) — молдавский актёр, режиссёр, сценарист и педагог; инфаркт миокарда .
 Хельман, Хуан (83) — аргентинский поэт и журналист, лауреат многочисленных премий .
 Шавров, Александр Борисович (74) — артист балета Мариинского театра, педагог-репетитор .

13 января 

 Береснев, Алексей Сергеевич (83) — советский и российский учёный-изобретатель, создатель плазменного скальпеля, почётный житель Смоленска .
 Гацен, Вальдемар фон (96) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, майор вермахта, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами .
 Деви, Аньяли (64) — индийская актриса .
 Даэр, Жозе Амин (47) — бразильский теннисист; автомобильная катастрофа .
  (68) — пионер сёрфинговой индустрии .
 Джордан, Ронни (51) — британский джазовый гитарист  .
 Зарбатова, Елизавета Филипповна (86) — фольклорная певица и автор песен ансамбля «Бурановские бабушки» .
 Зильберман, Менахем (67) — израильский комедийный актёр, композитор и рок-певец; сердечный приступ .
 Коллинз, Бобби (82) — шотландский футболист, известный своей успешной карьерой в «Селтике», «Эвертоне» и «Лидс Юнайтед» .
 Лукьянец, Владимир Лукич (57) — украинский государственный деятель, глава Черкасской областной администрации (1999—2002) .

12 января 
 Аль-Друи, Хасан (?) — заместитель министра промышленности Ливии; убит в Сирте .
 Бастедо, Александра (67) — британская актриса .
 Бойко, Николай Макарович (77) — первый заместитель главнокомандующего войсками противовоздушной обороны (1989—1992), генерал-полковник в отставке .
 Гайлевич, Александр Владиславович (51) — белорусский художник-пейзажист, член Союза художников Республики Беларусь  .
 Калашников, Михаил Филиппович (82) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Карамфилов, Кольо (50) — болгарский художник .
 Каримов, Хуршед Хилолович (78) — советский и таджикский биолог, академик АН Таджикистана, народный депутат СССР .
 Март, Фрэнк (91) — американский актёр .
 Ройзенблит, Генрих Иосифович (79) — генеральный директор и главный конструктор НПК «КБ Взлёт» (1999—2014). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004), заслуженный технолог РСФСР, командор и офицер Ордена Короны (Бельгия) .
 Тёрёк, Дьюла (75) — венгерский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Фейндел, Уильям (95) — канадский медик-нейрохирург, пионер методов нейровизуализации и директор Монреальского неврологического института. Член Королевского общества Канады, офицер ордена Канады, член Канадского медицинского зала славы .
 Хорсли, Джон (93) — британский актёр .
 Шкрабало, Зденко (84) — югославский и хорватский учёный в области медицины, государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Хорватии (1992—1993) .
 Шоли, Роберт (92) — британский бизнесмен, президент «British Steel» (1986—1992) .

11 января 

 Авадзи, Кэйко (80) — японская киноактриса, лауреат премии «Голубая лента» (1957) .
 Гашимов, Вугар Гасым оглы (27) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2002) .
  (58) — дирижёр, руководитель бостонского оркестра «SinfoNova» (1983—1991), Государственного камерного оркестра Армении (1997—2009), заслуженный деятель искусств Армении; инфаркт миокарда .
 Кетков, Юлий Лазаревич (78) — профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, доктор технических наук. Лауреат премии Совета Министров СССР в области кибернетики (1990) .
 Раскатов, Владимир Сергеевич (56) — советский пловец, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976), чемпион СССР .
 Рахман, Хабибур (85) — и. о. премьер-министра Бангладеш (1996) .
 Фоа, Арнольдо (97) — итальянский актёр .
 Шарон, Ариэль (85) — израильский государственный и политический деятель, премьер-министр Израиля (2001—2006) .

10 января 

 Казачковский, Олег Дмитриевич (98) — советский и российский физик. Директор НИИАР (1964—1973) и ФЭИ (1973—1987). Лауреат Ленинской премии (1960), заслуженный деятель науки и техники РСФСР .
 Лоусон, Эрик (72) — американский актёр; хроническая обструктивная болезнь лёгких .
 Малашич, Николай Ильич (73) — советский и российский поэт .
 Месснер, Збигнев (84) — польский политик и экономист, председатель Совета Министров ПНР (1985—1988) .
  (50) — бельгийский мотогонщик; погиб на «Ралли Дакар 2014» .
 Редфорд, Иан (53) — шотландский футболист («Рейнджерс») (тело найдено в этот день) .
 Скорубский-Кандинский, Антон Павлович (53) — русско-американский художник .
 Хедерман, Энтони (92) — ирландский юрист, генеральный прокурор Ирландии (1977—1981) .

9 января 

 Барака, Амири (79) — афроамериканский поэт, писатель, эссеист и критик, один из представителей битничества .
 Гарсиа, Луис (84) — венесуэльский бейсболист .
 Голов, Юрий Васильевич (76) — советский футболист («Волга» Горький) (1963—1967) .
 Де Лука, Лорелла (73) — итальянская актриса .
 Йор, Марк (64) — французский математик, лауреат премии Гумбольдта .
 Льопис, Сальвадор (63) — испанский футболист, чемпион Испании в составе «Валенсии» .
 Мортенсен, Дэйл (74) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2010) .
 Петраков, Николай Яковлевич (76) — российский экономист, академик РАН .
 Строкин, Олег Николаевич (53) — начальник управления ФСБ России по Брянской области, генерал-майор .
 Тиханкова, Вера (93) — чешская актриса .
 Фольман-Рабан, Хавка (89) — еврейская подпольщица периода Второй мировой войны, участница восстания в Варшавском гетто, основательница израильского киббуца «Лохамей а-геттаот» («Узники гетто») .

8 января 

 Йованович, Мирослав (51) — сербский историк, специалист по истории Балкан и России, исследователь истории русской эмиграции XX века .
 Козлов, Владимир Васильевич (90) — советский лётчик-штурман, Герой Советского Союза (1945)  .
 Лазарус, Жак (97) — французский офицер, лидер еврейского Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны .
 Мазманян, Армен Агасиевич (53) — армянский режиссёр, ректор Ереванского государственного института театра и кино .
 Туйгунов, Риф Галимович (67) — российский поэт, общественный деятель, председатель правления Союза писателей Башкортостана (2012—2014) .
  (71) — турецкий актёр .
 Хейтинг-Схумахер, Ирма (88) — нидерландская пловчиха, двукратный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и Хельсинки (1952) в эстафете 4×100 вольным стилем, двукратная чемпионка Европы (1950) .
 Хечоян, Левон Ваникович (58) — армянский писатель .
 Чинкин, Минулла Низаметдинович (82) — заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике .

7 января 

 Адамов, Леон Тигранович (84) — архитектор, заслуженный архитектор Узбекистана, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, заместитель главного архитектора Ташкента (1970—1986) .
 Бернадский, Эдуард Николаевич (71) — советский и российский эквилибрист, народный артист России .
 Гуламов, Бахтияр Абиль оглы (64) — советский азербайджанский футболист, тренер, игрок клуба «Нефтчи» (Баку) (1972—1978) .
 Джонс, Томас (93) — американский бизнесмен, генеральный директор «Northrop Corporation» (1960—1989) .
 Дорн, Вера (39) — российская саксофонистка, музыкант; остановка сердца .
 Зубец, Михаил Васильевич (75) — украинский учёный, президент Национальной академии аграрных наук Украины (1996—2011), Герой Украины (2009) .
 Кудимов, Евгений (48) — российский хоккеист, игрок команд «Торпедо» (Нижний Новгород), «Лада» (Тольятти), чемпион Венгрии .
 Уорхерст, Рэй (87) — английский футболист («Бирмингем Сити»), финалист Кубка Англии по футболу (1956) .
 Шао Ифу (106) — гонконгский медиамагнат, один из основателей «Shaw Brothers Studios» и телекомпании TVB, кино- и телепродюсер (более известный в этом качестве как Шао Жэньлэн, Run Run Shaw) .

6 января 

 Гут, Карел (86) — чехословацкий хоккеист и тренер, член Зала Славы ИИХФ .
 Доминич, Игорь (53) — молдавский русский бардовский поэт .
 Каркарьян, Ваган Гайкович (79) — член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, профессор Самарского государственного строительного университета, заслуженный архитектор России .
 Киран, Удай (32) — индийский актёр; Самоубийство.
 Криворучко, Анатолий Тихонович (66) — директор товарищества «Агрофирма „Новый путь“» (Харьковская область), Герой Украины (2002) .
 Манн, Ларри (91) — канадский актёр .
 Маракушев, Алексей Александрович (88) — российский учёный, специалист в области петрологии и термодинамики минералов, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук. Лауреат Государственной премии СССР (1975) .
 Роттер, Джулиан (97) — американский психолог, автор теории социального научения и теории локуса контроля .
 Спир, Моника (29) — венесуэльская актриса, «Мисс Венесуэла — 2004»; убийство .
 Хасан, Аитзаз (15) — кавалер ордена за храбрость Пакистана Sitara-e-Shujjat .
 Хинеста, Марина (94) — французская антифашистка, ставшая символом гражданской войны в Испании .
 Шмелёв, Николай Петрович (77) — российский экономист и литератор, академик РАН; инфаркт .

5 января 

 Бойру, Филипп (86) — претендент на трон Королевства Араукания и Патагония .
 Васильев, Владимир Ефимович (84) — российский поэт-переводчик .
 Гицелт, Артур (93) — австралийский политик, министр по делам ветеранов (1983—1987) .
 Грациани, Аугусто (80) — итальянский экономист, создатель теории монетарной циркуляции .
 Карганян, Норайр Саркисович (65) — армянский скульптор, заслуженный деятель искусств Армении .
 Коулман, Джерри (89) — американский бейсболист, игрок «Нью-Йорк Янкиз» .
 Лакомский, Виктор Иосифович (87) — советский и украинский учёный в области электрометаллургии и сварки. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Лауреат Государственной премии Украины (1980) .
 Муриэль, Альма (62) — мексиканская актриса; .
 Нед, Нелсон (66) — бразильский эстрадный певец; осложнения после лёгочной инфекции .
 Сапата, Кармен (86) — американская актриса .
 Торосян, Джим Петросович (87) — советский и армянский архитектор, главный архитектор Еревана (1972—1982), народный архитектор СССР .
 Харт, Брайан (77) — основатель компании «Brian Hart Ltd.», поставлявшей моторы командам «Формулы-1» в 1980—1990-е годы .
 Эйсебио (71) — португальский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира (1966); острая сердечная недостаточность .

4 января 
 Бевзенко-Зинкина, Наталья Михайловна (79) — главный художник Одесского национального академического театра оперы и балета, заслуженный художник Украины .
 Быканов, Прокопий Иннокентьевич (75) — работник советской горнодобывающей промышленности, Герой Социалистического Труда (1985) .
 Габлер, Гейб (83) — американский бейсболист, игрок «Чикаго Кабс» .
 Голощанов, Владимир Николаевич (54) — цыганский певец, гитарист, композитор, лауреат Всероссийского конкурса исполнителей советской песни в Сочи (1989) .
 Козлов, Сергей Семёнович (53) — советский и российский футболист и тренер .
 Коргун, Виктор Григорьевич (73) — советский и российский учёный—афганист, заведующий сектором Афганистана Института востоковедения РАН, доктор исторических наук .
 Маджид аль-Маджид — лидер террористической группировки , организатор  в 2013 году; почечная недостаточность .
 Метеллюс, Жан (76) — гаитянский писатель .
 Усманова, Ойдиной (85) — таджикская актриса, народная артистка Таджикской ССР (1964) .
 Шавердян, Сергей Данилович (86) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Того (1984—1987) .
 Штарибахер, Йозеф (92) — министр торговли, промышленности и экономики Австрии (1970—1983) .

3 января 

 Барнс, Эрик (76) — английский футболист .
 Джакупов, Сатыбалды Мукатаевич (63) — основатель и первый президент Казахской ассоциации психологов, заведующий кафедрой общей и этнической психологии Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби (2000—2011), доктор психологических наук, профессор .
 Зэнц, Сол (92) — американский кинопродюсер и сценарист, трёхкратный обладатель премий «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучший фильм .
 Кохан, Григорий Романович (82) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины .
 Ретт, Алисия (98) — американская художница и актриса, известная по своей единственной кинороли Индии Уилкс в фильме «Унесённые ветром» (1939) .
 Рысин, Александр Николаевич (85) — директор Мемориала героической обороны Одессы (1980—2013), заслуженный работник культуры Украины .
 Устименко, Юрий Гаврилович (69) — вице-адмирал, первый заместитель командующего Северным флотом (1992—1995), доктор военных наук; самоубийство .
  (65) — венгерский актёр .
 Эверли, Фил (74) — американский певец и музыкант, участник дуэта «The Everly Brothers»; хроническая обструктивная болезнь лёгких .
 Янссон, Андриес (30) — российский актёр театра и кино .

2 января 

 Айдаров, Сайяр Ситдикович (85) — российский татарский архитектор-реставратор, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор архитектуры, профессор .
 Брабантс, Жанна (93) — бельгийская балерина и хореограф .
 Глассер, Бернард (89) — американский продюсер .
 Говард, Элизабет Джейн (90) — британская актриса и модель, писательница .
 Джордж, Луи Бертран (63) — сент-люсийский политик, министр образования (1982—1997), лидер парламентской оппозиции (1997—2001) .
 Загер, Дирк (73) — немецкий тележурналист, руководитель московского корпункта телеканала ZDF (1990—2004) .
 Мантульников, Олег Николаевич (67) — латвийский политик и общественный деятель, заместитель председателя правления Лиепайской Русской Общины, директор Лиепайского филиала Балтийской международной академии .
 Нугисекс, Харальд (92) — последний эстонский кавалер Рыцарского креста Железного креста .
 Разумовская, Доротея (78) — графиня из рода Разумовских, немецкая журналистка и политолог .
 Рачковский, Валерий Евгеньевич (59) — советский и белорусский театральный деятель, главный художник Белорусского государственного театра кукол .
 Тальянов, Виктор Иванович (79) — заслуженный тренер СССР по горнолыжному спорту .

1 января 

 Горячева, Зинаида Георгиевна (73) — актриса Липецкого муниципального драматического театра, заслуженная артистка РСФСР .
 Джамаль, Мухаммед Джамаль (56) — палестинский дипломат, посол Палестины в Чехии (2013—2014); погиб при взрыве .
 Карегейя, Патрик (53) — руандийский политик и диссидент, глава руандийской военной разведки .
 Лерман, Зоя Наумовна (79) — советская и украинская художница .
 Мгимва, Уильям (63) — танзанийский политик, министр финансов .
 Мур, Хуанита (99) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» .
 Намдар, Джафар (79) — иранский футбольный арбитр .
 Печуро, Сусанна Соломоновна (80) — российская диссидентка, член общества «Мемориал» .
 Попов, Игорь Витальевич (76) — советский и российский театральный деятель, главный художник театра «Школа драматического искусства» (1987—2013) .
 Хаитова, Олмахон (72) — узбекская певица, народная артистка Узбекистана .
 Хорват, Милан (94) — хорватский дирижёр .
 Ямасита, Токуо (94) — японский политик, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения .